El término Coopsol puede referirse a:

 Club Sport Coopsol, equipo desaparecido, participó en la Segunda División del Perú;
 Sport Coopsol Trujillo, equipo desaparecido (llamado anteriormente Club Deportivo Universidad Privada Antenor Orrego), participó en la Primera División del Perú;
 Club Deportivo Coopsol, actual participante de la Segunda División del Perú;